Paweł Kowalczyk (ur. 1983) – aktor
 Paweł Kowalczyk (ur. 28 listopada 1981) – piosenkarz
 Paweł Kowalczyk (ur. 30 października 1938) – polityk